Lettisk kan avse:
 Lettland – en republik i Baltikum i Nordeuropa 1918–1940 och 1991–
 Lettiska – ett språk som tillhör den baltiska språkgruppen
 Letter – ett folk med lettiska som modersmål